Милош Голань (; , Биловец, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, Защитник. Лучший хоккеист Чехословакии 1993 и бронзовый призёр чемпионата мира 1993. С 1993 по 1996 год играл в НХЛ. Завершил карьеру в 2000 году. Сейчас является главным тренером клуба чешской первой лиги «Поруба».

Биография 
Милош Голань является воспитанником «Витковице». Дебютировал в чемпионате Чехословакии в конце сезона 1988/89. Для игроки обороны отличался очень высокой результативностью. В 1992 году, играя за армейскую команду «Дукла Тренчин»  стал чемпионом Чехословакии. Спустя год уже в составе «Витковице» Голань набрал 68 очков (35 шайб + 33 передачи) в 53 матчах чехословацкой лиги. По итогам сезона он был признан лучшим защитником чемпионата, лучшим хоккеистом плей-офф и получил Золотую клюшку (приз лучшему хоккеисту года в Чехословакии). В составе сборной Чехии в том же году стал бронзовым призёром чемпионата мира. После такого удачного года Голань уехал в НХЛ. Играл за команды «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Майти Дакс». В начале сезона 1995/96 врачи диагностировали ему лейкемию. Голань долго лечился и спустя почти 3 года вернулся в хоккей, играл в Чехии за «Витковице» и «Оцеларжи». Последним его клубом стал немецкий «Фрайбург».

Сразу после завершения игровой карьеры Милош Голань стал тренером. Работал в командах «Витковице», «Лиллехаммер», «Зволен», «Спарта», «Млада Болеслав», «Беркут», «Фельдкирх», «Неман», «Дукла Тренчин», «Пардубице». 1 января 2019 года был назначен главным тренером клуба чешской первой лиги «Поруба».

Достижения

Командные 

 Чемпион Чехословакии 1992

 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1989

 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1993

 Бронзовый призёр молодёжных чемпионатов мира 1990 и 1991

 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1991

 Бронзовый призёр чемпионата мира 1993

Личные 

 Обладатель Золотой клюшки лучшему хоккеисту Чехословакии 1993
 Лучший защитник чемпионата Чехословакии 1993
 Лучший хоккеист плей-офф чемпионата Чехословакии 1993

Статистика 
Чемпионат Чехословакии — 214 игр, 138 очков (62+76)

Чешская экстралига — 49 игр, 31 очко (11+20)

НХЛ — 49 игр, 16 очков (5+11)

АХЛ — 27 игр, 29 очков (7+22)

Немецкая бундеслига — 13 игр, 10 очков (4+6)

Сборная Чехии — 25 игр, 5 шайб

Сборная Чехословакии — 10 игр, 2 шайбы

Всего за карьеру — 387 игр, 96 шайб

Примечания 
Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Фрайбург»
Хоккейные тренеры Чехии

Ссылки 

 Статистика на www.eliteprospects.com
 Статистика на www.hockeydb.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на www.hockey-reference.com
 Профиль на сайте Зала хоккейной славы